Die Tischrin-Universität (; auch Tishreen) ist eine staatliche Universität in Latakia und die drittgrößte Universität in Syrien.

Die Tischrin-Universität entstand 1971 unter dem Namen Universität von Latakia. Der Name wurde 1975 im Gedenken an den Oktoberkrieg in Tischrin-Universität geändert, da der Monat Oktober im levantinischen Arabisch Tischrin genannt wird.

Fakultäten 
Unter anderem gibt es auf der Tischrin-Universität diese Fakultäten:
 Fakultät für Architektur
 Fakultät für Bauingenieurwesen
 Fakultät für Naturwissenschaften
 Fakultät für Medizin
 Fakultät für Maschinenbau- und Elektroingenieurwesen
 Fakultät für Zahnmedizin
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
 Fakultät für Pharmazie
 Fakultät für Informatik
 Fakultät für Rechtswissenschaft

Weblinks 
 Website der Tischrin-Universität (arabisch)

Latakia
Tischrin
Gegründet 1971